Jatilawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jatilawang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Jatilawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 109,76), Jawa Tengah, 
 Desa Jatilawang (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 109,18), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar